Австрийская — женская форма фамилии .
 Австрийская, Александра Алексеевна (род. 2000) — российская фигуристка-одиночница.
 Австрийская, Марина Александровна (род. 1967) — советская фигуристка в парном катании, серебряный призёр чемпионата СССР 1984 года. См. также 
 Австрийская площадь